72/50 est un film français néo-warholien dans le propos et l'intention, réalisé au Théâtre de la Huchette en janvier/avril 2007 par Armel de Lorme et Gauthier Fages de Bouteiller dans le cadre des commémorations du Cinquantenaire du Spectacle Ionesco.

Fiche technique 
 Réalisation : Armel de Lorme et Gauthier Fages de Bouteiller
 Collaboration historicienne : Gonzague Phélip
 Prises de vues et montage : Gauthier Fages de Bouteiller
 Habillage sonore : Fleur Offwood
 Régie : Gonzague Phélip et Ider Amekhchoun
 Renforts : Yvette Caldas et Natalie Perrey
 Production : L'@ide-Mémoire et Homeworks
 Début de tournage : 
 Fin de tournage : 
 Première corporative (version non définitive) : 
 Première corporative (version définitive) : 
 Durée : 60 min

Distribution 
 Anne Alexandre
 Catherine Alméras
 Ider Amekhchoun
 Catherine Aymerie
 Didier Bailly
 Odette Barrois
 Nicolas Bataille
 Gérard Bayle
 Françoise Bertin
 Gilbert Beugniot
 Jean-Michel Bonnarme
 Marcelle-Jeanne Bretonnière
 Yvette Caldas
 Jacques Chevalier (scènes coupées du montage définitif)
 Marie Chinzi
 Stéphanie Chodat
 Valérie Choquard
 Hélène Cohen
 Daniel Crohem
 Marcel Cuvelier
 Marie Cuvelier
 Andrée Damant
 Denis Daniel
 France Darry
 Claude Darvy
 Catherine Day
 Agnès Debord
 Claude Debord (scènes coupées du montage définitif)
 Roger Défossez
 Jean-Pierre Ducos (scènes coupées du montage définitif)
 Paulette Frantz
 Alain Ganas
 Yves-Marc Gilbert
 Lucienne Hamon
 Suzy Hannier-Rougerie
 Hélène Hardouin
 Nicole Huc
 Valérie Jeannet (scènes coupées du montage définitif)
 Jacqueline Jehanneuf
 Bernard Jousset
 Dominique Lacarrière
 Alain Lahaye (scènes coupées du montage définitif)
 Claude Leblond
 Danièle Lebrun
 Thierry Leclère
 Anne Le Fol
 Jacques Legré
 Xavier Lemaire
 Josiane Lévêque
 Lisa Livane (scènes coupées du montage définitif)
 Dominique Mac'Avoy
 Matho
 Laurence Mercier
 Guy Moign
 Simone Mozet
 Jacques Nolot
 Claude Petit (archives)
 Gonzague Phélip
 Guy Piérauld
 Pinok
 Jean Pommier
 Rosine Proust (scènes coupées du montage définitif)
 Nell Reymond
 Hélène Rodier
 Dominique Scheer
 Janine Souchon
 Isabelle Spade
 Jacqueline Staup
 Uta Taeger
 Monique Tarbès (scènes coupées du montage définitif)
 Gérard Thirion
 Maurice Vallier
 Nicolle Vassel
 Paul Vervisch
 Frédérique Villedent

Liens externes 

Film français sorti en 2007
Film dont le titre n'est constitué que de chiffres
Théâtre de l'absurde